Anurolimnas är ett fågelsläkte i familjen rallar inom ordningen tran- och rallfåglar: Släktet omfattar här tre arter som förekommer från Colombia till Guyanaregionen, västra Amazonområdet i Brasilien och norra Bolivia:
 Kortstjärtad rall (A. castaneiceps)
 Cayennerall (A. viridis)
 Svartbandad dvärgrall (A. fasciatus)

Det råder dock stor oenighet bland de internationella taxonomiska auktoriteterna hur dessa tre arter ska kategoriseras. International Ornithological Congress placerar både cayennerall och svartbandad rall i Laterallus och behåller kortstjärtad rall i Anurolimnas. BirdLife International och Howard & Moore för istället svartbandad dvärgrall till Porzana och de två övriga till Rufirallus. Genetiska studier visar att svartbandad dvärgrall står nära Laterallus-arterna, med cayennerallen lite mer avlägset. Kortstjärtad rall kan möjligen vara helt obesläktad och istället utgöra systertaxon till en grupp rallar bland annat innehållande vattenrallen.

Referenser

Externa länkar

Rallar
Fågelsläkten